Серия дома П-111М — одна из типовых крупнопанельных серий жилых домов. Возводятся с 1996 года по настоящее время. Встречается в большом количестве в районах Ходынское поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлёво и других районах Москвы. Также П-111М распространена в Московской области.

Описание 
Дома серии П-111М относятся к крупнопанельным зданиям. Является одной из модификаций очень удачной и очень распространённой на территории СССР 111-й серии панельных домов, разработанной проектным институтом ЦНИИЭП Жилища. Отличительные особенности от предшествующей серии П-101: многообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились скруглённые балконы), увеличенные площади квартир. также при оформлении фасадов применяются такие архитектурные элементы, как фронтоны и декоративные пояса, что в целом нетипично для панельного домостроения.

В домах серии П-111М представлены в основном 1-3-комнатные квартиры.

В 2001 году на основании серии П-111М была разработана новая типовая серия панельно-кирпичных домов С–222, а ещё позже в 2006 году был разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-220.

Конструктивной особенностью домов серии П-111М является соответствие мировым стандартам по огнестойкости и безопасности. При отделке фасадов используются декоративные фронтоны и пояса из железобетона или лёгких материалов, что позволяет повысить разнообразие фасадов. Одним из самых главных достоинств серии является возможность применения различных материалов для возведения наружных стен: это могут быть навесные трёхслойные керамзитобетонные панели с эффективным утеплителем, керамзитобетонные и газосиликатные блоки или просто стандартный керамический кирпич. Таким образом, серия позволяет возводить здание как в чисто панельном исполнении, так и в панельно-кирпичном. Последний вариант позволяет избежать на фасаде межпанельных стыков, разгерметизация которых после значительного срока эксплуатации является слабым местом всех панельных домов. Однако требует более высоких трудозатрат, и, как следствие, приводит к удорожанию строительства.

Данная серия располагает довольно значительным разнообразием планировок квартир на этаже. Встречаются даже решения с двухуровневыми квартирами, что совсем не типично для панельных домов.

Основные характеристики

Площади квартир

Строительные конструкции

Фотоматериалы

Примечание

Литература 
 
 

Типовые серии жилых домов